Calore ima više značenja:
 Calore, Padova
 Calore, Venezia